Kaštilac u Kaštel Gomilici
Kaštilac u Vrboskoj
Meštrovićeve Crikvine-Kaštilac
Kaštilac u Kaštel Sućurcu